Список известных носителей-женщин см. .

Мальги́н — русская фамилия.

Этимология 
Фамилия Мальгин произошла от прозвищного имени Мальга́ — ребёнок, дитя; маленький, малорослый.

Известные носители 
 Мальгин, Александр Васильевич (1880—?) — российский военный, полковник. Участник Гражданской войны (Белого движения).
 Мальгин, Александр Семёнович (род. 1930) — российский военный историк.
 
 Мальгин, Денис Альбертович (род. 1997) — швейцарский хоккеист.
 Мальгин, Дмитрий Игоревич (род. 1987) — казахстанский хоккеист.
 Мальгин, Константин Николаевич (1859—?) — петербургский приказчик у купца А. П. Селиванова. Происходил из зажиточной ростовской купеческой семьи. Скопировал с помощью копировального пресса собственную сплошную переписку, которая была найдена в Ростове Великом (Ярославской области) в 1974 году и частично опубликована после 2005 года.
 Мальгин, Тимофей Семёнович (1752—1819) — российский учёный, историк.

Библиография 
 Тупиковъ Н. М. Мальга // Тупиковъ Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имёнъ. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 299.
 Федосюк Ю. А. Мальгин // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 128.
 Шумилов Е. Н. Мальгин // Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. — С. 227.

См. также

Примечания